Kereszténység:
 Úr napja, gyakori kifejezés a vasárnapra
 Úr napja, kifejezés a végítéletre

Hasonló kifejezések:
 Úrnapja, katolikus ünnep 

Film:
 Az Úr napja, a Született feleségek című amerikai filmsorozat egyik epizódja